Pequeno ist der Familienname folgender Personen:
 Ovídio Manuel Barbosa Pequeno (* 1954), são-toméischer Politiker und Diplomat 
 Paula Pequeno (* 1982), brasilianische Volleyballspielerin

Pequeno ist der Künstlername folgender Personen:
 Guè Pequeno (eigentlich Cosimo Fini; * 1980), italienischer Rapper und Musikproduzent 

Siehe auch:
 Pequeño Alpamayo, Berg in Bolivien